Корюн Геворкович Казанчан () — советский -живописец. Член Союза художников СССР (1953). Заслуженный художник РСФСР (1969). Народный художник РСФСР (1985).

Биография 
В 1940 году окончил Пятигорскую среднюю школу. С 1940 по 1941 годы работал художником-плакатистом в Пятигорском художественном комбинате, занимался рисованием эскизов агитационных плакатов для фронта. В 1942 году призван в ряды РККА и направлен в действующую армию, участник Великой Отечественной войны в составе 3219-го горно-стрелкового полка, воевал на 1-м Белорусском фронте — сержант, командир отделения, был ранен. В 1946 году после окончания войны был демобилизован из рядов Советской армии

С 1948 по 1951 годы обучался в Краснодарском художественном училище.
С 1951 года К. Г. Казанчан был участником областных, республиканских и всесоюзных художественных выставок. Периодически повышал свою художественную квалификацию в доме творчества на академической даче имени И. Е. Репина.

К. Г. Казанчан был создателем таких художественных работ как: 1942—1945 годы — «На посту», «Портрет военного врача Шермана», «Санинструктор» и «Шофёр автороты Кулаев», 1951 год — «Итоги социалистического соревнования», 1954 год — «Стрижка овец» и «Люба-подпасок», 1955 год — «Раздолье», 1957 год — «Не спится» и «После концерта», 1960 год — «Доярки» и «Футболисты», 1964 год — «Урожай» и «Юность», 1966 год — «Пастухи», 1967 год — «Первая годовщина Октября», «Золотое лето» и «Комсомолка», 1977 год — «Для Первой конной», 1982 год — «Степь Ставропольская», 1988 год — «Золотая осень», 1990 год — «Берёзовая роща», 1991 год — «Богоявленский собор». Портретные работы: 1964 год — «В. И. Ленин», 1970 год — художница М. К. Копытцева, 1973 год — «Мой учитель А. И. Яблоков», 1974 год — председатель колхоза А. А. Блесков, 1976 год — птичница М. Н. Колтунова и Заслуженный работник культуры П. Н. Козельский, 1979 год — парторг В. С. Перетрухин, 1977 год — «Андрюша», Героя Социалистического Труда А. А. Блесков, «Коля Казанчан» и «Леночка», 1979 год — В. С. Перетрухин, 1980 год — «В. И. Ленин — вождь революции».

С 1953 года К. Г. Казанчан является членом Союза художников СССР. С 1960 по 1964 и с 1971 по 1973 год К. Г. Казанчан был председателем Правления Ставропольского отделения Союза художников РСФСР. С 1968 по 1977 год — член Правления Союза художников СССР и с 1968 по 1982 год — Союза художников РСФСР.
 
В 1969 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР К. Г. Казанчан было присвоено почётное звание Заслуженный художник РСФСР, в 1985 году — Народный художник РСФСР.
 
Умер 9 августа 1991 года в посёлке Серебряники Тверской области.

Награды 

 Орден Трудового Красного Знамени (1967)
 Орден Дружбы народов (1981)
 Орден Отечественной войны II степени (21.02.1987)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Звания 
 Народный художник РСФСР (1985 — «за большие заслуги в области искусства»)
 Заслуженный художник РСФСР (1969)

Примечания

Литература 
 Русские художники XVIII—XX веков : свод. список художников / Соловьев В. Д. —  : Эксперт-клуб, 2005 г. — 429 с. — ISBN 5-98881-001-2
 Заслуженный художник РСФСР Корюн Геворкович Казанчан : Живопись. Кат. выст. / Вступ. ст. И. Г. Романычевой. —  : Сов. художник, 1983 г. — 12 с.

Выпускники Ярославского художественного училища
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России